Карлсруэ (: Карлова тишина) — топоним.

 Географические объекты
 Карлсруэ — административный округ земли Баден-Вюртемберг в Германии.
 Карлсруэ — район в составе одноимённого административного округа.
 Карлсруэ — город в Германии, административный центр одноимённых округа и района.
 Покой (Карлсруэ, Бад-Карлсруэ) — посёлок в Опольском воеводстве Польши.
 Карлсруэ — прежнее название посёлка Искра в Будённовском районе, Ставропольский край, Россия.
 Карлсруэ — до 1945 г. название села Зразковое в Михайловском районе Запорожской области, Украина.
 Карлсруэ — до 1945 г. название села Степовое в Николаевском районе Николаевской области Украины.

 Немецкие военные корабли
 «Карлсруэ» — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны, спущен на воду в 1912 году.
 «Карлсруэ» — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны, спущен на воду в 1916 году.
 «Карлсруэ» — немецкий лёгкий крейсер времён Второй мировой войны, спущен на воду в 1927 году.
 Karlsruhe (F 223) — Фрегат типа «Кёльн» ВМС Германии.
 Karlsruhe (F 212) — фрегат типа «Бремен» ВМС Германии.

 «Карлсруэ (пароход)» — пароход, построенный в 1905 г. и потопленный в 1945 году.

 Спортивные клубы
 «Карлсруэ» — немецкий футбольный клуб Второй Бундеслиги из города Карлсруэ, чемпион Германии (1909), двукратный обладатель Кубка Германии (1955, 1956).
 «Карлсруэ ФФ» — немецкий футбольный клуб любительской лиги Крайсклассе C из города Карлсруэ, чемпион Германии (1910).